Pote är ett engelskt efternamn som besitts av åtminstone 8 personer i Sverige. Namnet har sitt ursprung i det medeltida Frankrike. Det var ett yrkesnamn som gavs till de krukmakare som gjorde muggar av lera eller metall, det kommer från det latinska ordet "potus" som betyder "att dricka".  Det kan även syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poté, kommun, Minas Gerais,

Referenser

Robotskapade Brasilienförgreningar